

Geografia 
 Austria 
 Klausen – frazione di Matrei in Osttirol, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Klausen-Leopoldsdorf – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)

 Germania 
 Klausen – comune nel circondario di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)
 Klausen – frazione di Remscheid, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

 Italia 
 Klausen – nome tedesco di Chiusa, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Klausen – antico nome tedesco di Chiusaforte, comune nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)

 Svizzera 
 Passo del Klausen – passo che collega Altdorf (Canton Uri) e Linthal (Canton Glarona)

Persone 
 Max Klausen (1900 – ...) – agente segreto tedesco

Pagine correlate 
Clausen (disambigua)